Verdens Bedste Filmklub er en dansk podcast bestyret af Lasse Rimmer, som skal se og anmelde IMDBs top 250 liste, som den så ud 1. september 2014, startende fra bunden. 

Medlemmerne i sæson 1 og 2 er, udover Rimmer, Michael Schøt, Jakob Svendsen og Jonas Schmidt. I sæson 2 er Jonas Schmidt skiftet ud med Mark Le Fevre, først som stand-in, men siden permanent. Derudover bliver der lavet specialafsnit med film uden for top 250. Hvert afsnit begynder med, at deltagerne taler om den forrige film, og om de vil revurdere karakteren. De taler også om den aktuelle uges film og deres forventninger. De ser nu filmen, og der kommer et resumé af den. Derefter taler de om filmen og giver den karakter. Filmklubben holdt pause mellem 26. december 2015 og 20. september 2017, hvor den af forskellige årsager ikke udkom, blandt andet på grund af tabet af to optagne episoder. Filmklubben blev genoptaget igen i september 2017. Mark Le Fevre kom ind i sæson 2 for at erstatte Jonas Schmidt i de første afsnit og er fortsat efter genoptagelsen og alle 5 deltager har været med i et afsnit (232).

Film 

 Karakterene er efter evt. ændring i den efterfølgende episode.

Eksterne henvisninger 
Verdens Bedste Filmklub
Den låste IMDB listen

Noter 

Podcasts
Medier fra Danmark